Нижняя Печеньга:

 Нижняя Печеньга (Вологодская область) — деревня в Тотемском районе Вологодской области России. 

 Нижняя Печеньга (приток Кубены) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области. 
 Нижняя Печеньга (приток Сухоны) — река в Российской Федерации, протекает в Вологодской области, Архангельской области.

См. также 
 Печеньга